Revolución steht für:
 Revolución, ein Album der Band The Dead Daisies
 Estadio Revolución, Stadion in Torreón, Mexiko
 Estadio Revolución Mexicana Stadion in Pachuca de Soto, Mexiko
 Plaza de la Revolución, Platz in Havanna 
 Revolución (La sombra de Pancho Villa), mexikanischer Film (1932) von Miguel Contreras Torres
 Revolución (Werbespot), deutscher Werbespot für die Automarke Dacia

Siehe auch:

 Revolution (Begriffsklärung)